Lucio Sergio Fidenate – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Lucio Sergio Fidenate – politico e militare romano nel 397 a.C.